Thizy-les-Bourgs, commune française du Rhône, regroupant, entre-autres, les anciennes communes de Thizy (Rhône) et de Bourg-de-Thizy
 Thizy (Yonne), commune française